Мадроњос има више значења:

 Мадроњос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мадроњос (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику